Wojciech Gajewski (zm. w 1609 r.) – dziedzic dóbr, starosta ujsko-pilski, dworzanin króla Zygmunta III Wazy
 Wojciech Gajewski – kasztelan rogoziński, starosta wschowski, zm. w 1657
 Wojciech Gajewski – polski historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pastor, ur. w 1963